Osoby:
 Peter Muster – szwajcarski lekkoatleta
 Thomas Muster – austriacki tenisista
 Walter Muster – szwajcarski strzelec

Inne:
 Merino Muster – bieg narciarski

Zobacz też:
 Mustér